Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия — ежемесячный научно-технический и производственный журнал по чёрной металлургии. Издается с января 1958 года.

В журнале публикуются в основном результаты оригинальных фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований и аспирантских работ. Значительное внимание уделяется публикациям обзорных, проблемных и дискуссионных работ по актуальным вопросам современной металлургии и её перспектив.

Нечетные номера журнала выпускает редакция НИТУ "МИСиС", четные - редакция Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ, г. Новокузнецк)
.

С журналом сотрудничали: Готлиб А. Д., Горшков А.А, Есин О. А., Скороходов Н.Е., Толстогузов Н.В.

Англоязычная версия 
Журнал переводится на английский язык издательством «Allerton Press, Inc.» и переиздается в Нью-Йорке под названием «Steel in Translation».

Основные разделы 

 физическая химия и теория металлургических процессов
 металлургия чугуна
 металлургия стали
 электрометаллургия стали и ферросплавов
 обработка металлов давлением
 физика металлов
 металловедение и термическая обработка металлов
 литейное производство
 металлургическая теплотехника
 автоматизированные системы
 информатика
 механическое оборудование металлургических заводов
 экономика и организация металлургического производства
 экологические проблемы в металлургии
 учебно-методическая работа
 отклики и рецензии
 краткие сообщения
 информация об истории и основателях научных школ в чёрной металлургии.

Главные редакторы 
 Назаров И. С. 
 Масловский П. М.
 Филиппов С. И.
 Григорян В. А.
 Юсфин Ю. С. (2011-2015)

Интересные факты 
 Контент сайта fermet.misis.ru доступен  под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License. .

Примечания

Ссылки 
 Страница журнала на сайте МИСиС
 Страница журнала на сайте СибГИУ

Черная металлургия
Научные журналы СССР
Журналы на русском языке
Журналы на английском языке
Ежемесячные журналы
Печатные издания, возникшие в 1958 году
Научные журналы России
Сибирский индустриальный университет
МИСиС
Чёрная металлургия России